Le qualificazioni del singolare  del Kingfisher Airlines Tennis Open 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Kingfisher Airlines Tennis Open 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Gouichi Motomura (Qualificato)
 James Auckland (Qualificato)
 Frank Moser (Qualificato)
 Martijn Van Haasteren (ultimo turno)

 Jasper Smit (Qualificato)
 Sanam Singh (ultimo turno)
 Aditya Madkekar (ultimo turno)
 Vishnu Vardhan (secondo turno)

Qualificati 

 Gouichi Motomura
 James Auckland

 Frank Moser
 Jasper Smit

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kingfisher Airlines Tennis Open 2006